Sardinia ist:

 der lateinische Name von Sardinien
 eine römische Provinz, siehe Sardinia et Corsica
 Sardinia (Schiff, 1888), ein britischer Fracht- und Passagierdampfer
 Sardinia (Schiff, 1902), ein britischer Passagierdampfer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sardinia (Indiana)
 Sardinia (New York)
 Sardinia (Ohio)
 Sardinia (South Carolina)